

Note

Voci correlate 
 Ente nazionale sordi
 Comitato Giovani Sordi Italiani

Bugé